X13 ou X-13 peut faire référence à :

 Baraka sur X 13, film franco-hispano-italien de Maurice Cloche et Edgar Lawson ;
 Chris "X-13" Higgins, surnom de Chris Hinggis du groupe The Offspring ;
 Contact avec de la vapeur d'eau et des vapeurs brûlantes, d’après la classification internationale des maladies ;
 Ryan X-13 Vertijet, un avion expérimental américain ;
 X13, une ligne de bus de la ville de New York
 X-13,une série de BD éditée par l'éditeur lyonnais Impéria

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres